Whitestone River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Whitestone River (Magnetawan River), in Ontario
 Whitestone River (Porcupine River), im Yukon-Territorium 

in Neuseeland:
 Whitestone River (Neuseeland), auf der Südinsel